Langer Grundbach ist der Name folgender Gewässer
 Langer Grundbach (Eichbach), Zufluss des Eichbaches im Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Langer Grundbach (Wilde Weißeritz), Zufluss der Wilden Weißeritz im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen

Siehe auch:
 Langegrundbach, Zufluss der Roten Weißeritz aus dem Lange-Grund im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Langergrundbach (oder doch Lagergrundbach?), linker Zufluss der Elsach in Bad Urach, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg aus dem Tal Langer Grund